Susã — antiga cidade dos impérios babilônicos e persa, atualmente no Irão
Susa (Tunísia) — da Tunísia
Susa (província) — da Tunísia
Suså — município dinamarquês

Comunas italianas
Susa (Itália) — da província de Turim

Piemonte
Borgone Susa
San Giorio di Susa
Sant'Antonino di Susa

Desambiguações de topônimos